Znane postacie noszące nazwisko "Rodziński":

 Adam Rodziński (1920–2014) – polski filozof, etyk, antropolog
 Artur Rodziński (1892–1958) – polski dyrygent
 Herman Rodziński vel Herman Rittigstein (1862–1925) – lekarz, generał brygady Wojska Polskiego
 Stanisław Rodziński (ur. 1940) – polski malarz, profesor sztuki 
 Witold Rodziński (1918–1997) – polski dyplomata, historyk i sinolog, syn Artura Rodzińskiego